Malá Čermná je název více sídelních celků:

 Malá Čermná (Hronov) – část města Hronov v okrese Náchod
 Malá Čermná (Čermná nad Orlicí) – část obce Čermná nad Orlicí v okrese Rychnov nad Kněžnou

Související články 
 Čermná

Externí odkazy